Стохасти́ческий (от  «умеющий угадывать») — случайный. Используется во многих терминах из разных областей науки.

 Стохастический процесс — в теории вероятностей.
 Стохастическая матрица — в математике.
 Стохастический резонанс — в физике.
 Стохастический растр — в полиграфии.
 Стохастическая музыка — в музыке, по Хиллеру — название такого вида композиционной техники, при котором законы теории вероятности определяют факт появления тех или иных элементов композиции при заранее обусловленных общих формальных предпосылках. В 1956 году Янис Ксенакис ввел свой термин «стохастическая музыка», для описания музыки, основанной на законах вероятностей и законах больших чисел.